JRE steht für:
 Java Runtime Environment, die Laufzeitumgebung der Programmiersprache Java
 Jeunes Restaurateurs d’Europe, eine Vereinigung junger Köche
 Joint Range Extension, ein Datenübertragungsverfahren der US-Streitkräfte
 Jugend gegen Rassismus in Europa, eine ehemalige antifaschistische Jugendorganisation

Abkürzung